Fujikawa, ou fleuve Fuji, un fleuve qui coule de la préfecture de Yamanashi en direction de la préfecture de Shizuoka au Japon. 
 Fujikawa-shuku, la trente-septième des cinquante-trois stations qui jalonnaient la route du Tōkaidō, l'axe majeur dans le Japon de l'ère Edo.
 Fujikawa, un bourg du district de Minamikoma, dans la préfecture de Yamanashi au Japon.